Muszlowce (mięczaki) – podtyp w obrębie typu mięczaków (Mollusca)
 Muszlowce (ryby) – ogólna nazwa kilkunastu gatunków ryb z rodziny pielęgnicowatych
 Muszlowiec duży – słodkowodna ryba z rodziny pielęgnicowatych
 Muszlowiec krótki – słodkowodna ryba z rodziny pielęgnicowatych
 Muszlowiec wielkooki – słodkowodna ryba z rodziny pielęgnicowatych
 Muszlowiec wielopręgi – słodkowodna ryba z rodziny pielęgnicowatych
 Muszlowiec (skała) – skała osadowa pochodzenia organicznego